Максимилиа́н I Мексика́нский, Фердина́нд Максимилиа́н Ио́сиф Мари́я Га́бсбург-Лотаринген (Maximilian I of Mexico, ; исп.  Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena, 6 июля 1832, Вена — 19 июня 1867, близ Керетаро, Мексика) — эрцгерцог Австрийский, император Мексики с 10 апреля 1864 по 15 мая 1867 под именем Максимилиана I (). Младший брат австрийского императора Франца Иосифа. Первый и последний император Мексики из династии Габсбургов.

Биография 
Максимилиан родился 6 июля 1832 года в Вене. Ученик Франца фон Хауслаба. Помимо военной подготовки его уроки состояли из иностранных языков (французский, итальянский, английский, венгерский, польский и чешский), философии, истории и церковного права. Предписанная программа упражнений была ему довольно объема и неприятна с раннего возраста — с 32 часов в неделю в возрасте семи лет до 55 часов в 17 лет. В целом, Максимилиан был хорошим учеником, отношения со старшим братом в детстве были неплохими. При этом отличался недисциплинированностью — был недостаточно аккуратен в личных расходах, залезая в долги при покупке книг и картин, издевался над своими учителями и часто был зачинщиком розыгрышей, даже включавших своего дядю, императора, среди своих жертв. Тем не менее Максимилиан был очень популярен в придворных кругах и в венском обществе из-за своего обаяния, простых и дружелюбных при этом изысканных манер. Его попытки затмить своего старшего брата привели к тому, что со временем отношения братьев стали отчужденными. Он считался одаренным фантазией, любил читать и писать стихи. С раннего возраста он очень интересовался литературой и историей, особенно своей собственной семьей. Военную службу проходил на флоте. 

В 1848 году по всей Европе начались революции. Перед лицом протестов и беспорядков император Фердинанд I отрекся от престола в пользу брата Максимилиана, который стал Францем Иосифом I. Максимилиан сопровождал его в кампаниях по подавлению восстаний по всей империи. Только в 1849 году революция будет подавлена ​​в Австрии, сотни осужденных революционеров были казнены, тысячи заключены в тюрьму или уехали заграницу. Максимилиан пришёл в ужасе от того, что считал бессмысленной жестокостью, и открыто на это жаловался. Позже он скажет: «Мы называем наш век эпохой Просвещения, но в Европе есть города, где в будущем люди будут оглядываться в ужасе и изумлении на несправедливость трибуналов, которые в духе мести обрекают на смерть тех, чье единственное преступление заключается в желании чего-то лучше произвола правительств, которые ставят себя выше закона». 

Во время путешествия в Португалию влюбился в Марию Амелию Бразильскую, однако помолвке помешала смерть принцессы. В 1854 году, в возрасте 22 лет, стал главнокомандующим австрийским флотом. В связи с тем, что он любил флот, в его лице австрийский флот получил мощного сторонника в австрийской императорской фамилии. Он провёл много реформ флота и организовал военно-морские базы в Триесте и Пуле. По его инициативе в 1857—1859 годах была организована научная экспедиция, в ходе которой фрегат «Новара» стал первым австрийским кораблём, совершившим кругосветное путешествие. Тогда же на волне экспедиции в австрийском обществе было инициировано обсуждение устройства австрийской колонии на Никобарских островах и приобретения в качестве морской станции острова Сокотра, но состояние финансов и последовавшая франко-итало-австрийская война не позволили реализовать этих планов.  

В 1857 году Максимилиан стал вице-королём Ломбардии-Венеции. В том же году он вступил в брак со своей троюродной сестрой, бельгийской принцессой Шарлоттой (1840—1927), дочерью бельгийского короля Леопольда I, причем эрцгерцог весьма упорно торговался с  будущим тестем по поводу приданного супруги. В качестве австрийских наместников они поселились в Милане. В 1859 году император Франц-Иосиф, возмущённый либеральной политикой Максимилиана, сместил его с поста вице-короля 20 апреля 1859 г. Так как Австрия вскоре почти полностью потеряла свои владения в Северной Италии, то супруги поселились на вилле Мирамаре близ Триеста. Детей у супругов не было (во время посещения Южной Америки в 1859-60 гг. эрцгерцог перенес инфекцию, которой некоторыми врачами и историками считался причиной его  бесплодности, однако позднее несколько авантюристов выдавали себя за его детей, а его личный камердинер свидетельствовал о внебрачных связях с придворными дамами). Впоследствии Максимилиан и Шарлотта усыновили внуков императора Агустина Итурбиде, чтобы подчеркнуть преемственность режима, однако передача им короны не предусматривалась — во время вывода французских войск в 1866 году Максимилиан, колеблясь между отречением и продолжением борьбы, обратился к своему брату Карлу Людвигу с просьбой уступить императорскую корону одному из его сыновей. После того как тот отказался, рассматривалась кандидатура младшего брата Людвига Виктора, однако в конечном итоге из-за падения режима все эти планы оказались неосуществленными, а усыновления потеряли силу.

При поддержке французского императора Наполеона III эрцгерцог получил титул и корону Императора Мексики. 10 июля 1863 года собравшаяся в Мехико Ассамблея нотаблей провозгласила Мексиканскую империю и предложила престол Максимилиану Габсбургу. Делегатам, явившимся к нему в Мирамаре, Максимилиан ответил, что приглашение должно быть подтверждено всенародным плебисцитом. В итоге 6 млн. 400 тыс. мексиканцев (из 8 млн. 600 тыс.) высказались за Максимилиана, однако условия проведения референдума сложно было назвать свободными.

В апреле 1864 года Максимилиан официально заявил о согласии принять Мексиканскую корону. 14 июня 1864 года император торжественно въехал в Мехико. На высоком холме Чапультепек Максимилиан I воздвиг величественный дворец. Из уважения и признательности к Наполеону III он украсил свою новую резиденцию бюстом Наполеона I. Кроме Франции, хорошие отношения сложились у Мексиканской империи с сопредельными Конфедеративными Штатами Америки (КША). В самом скором времени Максимилиан столкнулся с противодействием со стороны республиканцев во главе с Бенито Хуаресом. Максимилиан написал Хуаресу письмо с предложением объединить усилия в выводе страны из кризиса.

Император и на деле продолжил либеральный курс республиканцев, вопреки интересам консервативных сил, которые «пригласили» его занять императорский трон. В декабре 1864 года Максимилиан подтвердил национализацию церковных имуществ и все остальные антицерковные законы Хуареса. Были декларированы свобода печати, амнистия сложившим оружие республиканцам и даже обязательное среднее образование. Создана комиссия по изучению нужд коренного населения. Пеоны объявлены полноправными гражданами империи. Отменялась оплата труда пряностями. Кроме того, в 1865 году император издал закон, отменивший крайности закона Лердо. А именно: за индейскими общинами было признано право на совместное владение землёй.

Максимилиану не удалось убедить республиканцев сложить оружие. А после окончания Гражданской войны в США Соединённые Штаты начали активную помощь правительству Хуареса. С другой стороны, в апреле 1865 года мексиканскую границу пересекла кавалерийская бригада конфедератов, под командованием генерала Д. Шелби, побеждённая, но не сломленная. Однако, опасаясь эскалации конфликта с США, Максимилиан не осмелился принять кавалеристов-дикси к себе на службу. Бригада Шелби была расформирована. Максимилиан охотно предоставлял южанам политическое убежище, однако на службу их брал лишь в индивидуальном порядке. В частности — морского офицера и известного океанографа Мэтью Мори. Будучи назначен имперским комиссаром по иммиграции, Мори основал в Мексике города Карлотта (Carlotta) и Ново-Вирджинская колония (Colônia de Nova Virgínia), в которых расселил своих земляков-вирджинцев и других беженцев-южан.

Наполеон III, под нажимом Соединённых Штатов, был вынужден отозвать Французский экспедиционный корпус из Мексики. Процесс вывода завершился в марте 1867 г., после чего участь Максимилиана была решена. Максимилиан попытался организовать собственную армию, но без особого успеха. В поиске поддержки консервативных вооружённых сил Максимилиан согласился с многими их требованиями и одобрил расстрел на месте мятежных республиканцев, пойманных с оружием в руках (3 октября 1865 года). С остатками своей армии он был окружён под Керетаро. После 71-дневной обороны один из полковников сдал свой участок фронта, император был захвачен в плен. Европейские монархи, президент США Эндрю Джонсон, а также французский писатель Виктор Гюго и итальянский революционер Джузеппе Гарибальди, посылали в Мексику письма и телеграммы с просьбами сохранить жизнь Максимилиану. Но Хуарес, в соответствии с законным порядком, оставил судьбу Максимилиана в руках военного суда, который приговорил к смерти «Максимилиана Габсбурга, называющего себя императором Мексики», вместе с оставшимися до конца ему верными генералами Мигелем Мирамоном и . 19 июня 1867 года они были расстреляны на холме Лас-Кампанас.

Тело Максимилиана было доставлено на французском военном корабле в Европу, привезено в Вену и захоронено в Императорском склепе венской Капуцинеркирхе.

Награды 
 Орден Золотого руна (Австрия, 1852)
 Королевский венгерский орден Святого Стефана, большой крест (Австрия, 1856)
 Орден Богоматери Гваделупской, большой крест (Мексиканская империя)
 Императорский орден Мексиканского орла (Мексиканская империя)
 Орден Святого Карла, большой крест (Мексиканская империя)
 Орден Святого Губерта (Королевство Бавария)
 Орден Верности, большой крест (Великое герцогство Баден)
 Орден Леопольда I, большой крест (Бельгия, 27.07.1857)
 Орден Южного Креста, большой крест (Бразилия)
 Орден Генриха Льва, большой крест (Герцогство Брауншвейг)
 Орден Святого Георгия (Королевство Ганновер, 1856)
 Королевский Гвельфский орден, большой крест (Королевство Ганновер, 1856)
 Орден Людвига, большой крест (Великое герцогство Гессен, 11.05.1856)
 Орден Филиппа Великодушного, большой крест (Великое герцогство Гессен, 1856)
 Орден Спасителя, большой крест (Греция)
 Орден Слона (Дания, 11.01.1866)
 Высший орден Святого Благовещения (Италия, 29.03.1865)
 Орден Святых Маврикия и Лазаря, большой крест (Италия, 1865)
 Большой крест Чести и Преданности (Мальтийский орден)
 Орден Святого Карла, большой крест (Монако)
 Орден Нидерландского льва, большой крест (Нидерланды, 08.06.1856)
 Орден Рутовой короны, большой крест (Королевство Саксония, 1852)
 Орден Святого Януария (Королевство Обеих Сицилий)
 Орден Святого Фердинанда и Заслуг, большой крест (Королевство Обеих Сицилий)
 Орден Башни и Меча, большой крест (Португалия, 14.06.1852)
 Орден Чёрного орла (Пруссия, 21.12.1852)
 Цепь к ордену Чёрного орла (Пруссия, 13.01.1866) 
 Орден Красного орла 1-й степени (Пруссия, 21.12.1852)
 Орден Святого Андрея Первозванного (Россия, 29.04.1852)
 Орден Святого Александра Невского (Россия, 29.04.1852)
 Орден Белого орла (Россия, 29.04.1852)
 Орден Святой Анны 1-й степени (Россия, 29.04.1852)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (Россия, 29.04.1852)
 Орден Пия IX, большой крест (Святой Престол)
 Орден Святого Гроба Господнего Иерусалимского, большой крест (Святой Престол)
 Орден Почётного легиона, большой крест (Франция)
 Орден Серафимов (Швеция, 21.04.1865)

Титул 

Por la gracia del Dios y la voluntad de la gente, Emperador de México («Божьей милостью и волей народа, Император Мексики»).

Иллюстрации

Предки

Примечания

Ссылки 

 Imperial House of Mexico
 C.M. Mayo’s Maximilian Page
 Recollections of my life by Maximilian I of Mexico Vol. I at archive.org
 Recollections of my life by Maximilian I of Mexico Vol. II at archive.org
 Recollections of my life by Maximilian I of Mexico Vol. III at archive.org
 

Габсбурги-Лотарингские
Императоры Мексики
Казнённые монархи
Последние монархи государств
Расстрелянные в Мексике
Эрцгерцоги Австрийские
Казнённые в Мексике в XIX веке
Адмиралы Австро-Венгрии